Proběhla řada bitev u Adrianopole, mimo jiné:

 Bitva u Adrianopole (313) – občanská válka v římské říši
 Bitva u Adrianopole (324) – mezi Constantinem I. a Liciniem
 Bitva u Adrianopole (378) – mezi Římany a Góty
 Bitva u Adrianopole (718) – mezi Byzantinci a Bulhary
 Bitva u Adrianopole (813) – mezi Byzantinci a Bulhary
 Bitva u Adrianopole (914) – mezi Byzantinci a Bulhary
 Bitva u Adrianopole (972) – mezi Byzantinci a Rusy
 Bitva u Adrianopole (1003) – mezi Byzantinci a Bulhary
 Bitva u Adrianopole (1094) – občanská válka v Byzantské říši
 Bitva u Adrianopole (1205) – mezi Bulhary a křižáky 
 Bitva u Adrianopole (1254) – mezi Byzantinci a Bulhary
 Bitva u Adrianopole (1365) – Turci dobývají Adrianopolis
 Bitva u Adrianopole (1913) – mezi Turky a koalicí Bulharů a Srbů